Haarakari kan syfta på följande platser:

Finland 

  Haarakari (ö i Lappland), Torneå, 
 Haarakari, Nådendal, 
 Haarakari, Luvia, 
 Haarakari, Björneborg, 
 Haarakari, Sastmola, 

Robotskapade Finlandförgreningar